Conger bezeichnet:
 Conger (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Meeraale
 Conger (Bootsklasse), eine Kunststoffjolle
 Conger-Gletscher, Gletscher im Wilkesland, Antarktika
 Fort Conger, historische Forschungsstation auf Ellesmere Island in der kanadischen Arktis

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Conger (Arizona)
 Conger (Iowa)
 Conger (Minnesota)
 Conger (Pennsylvania)
 Conger Corners (New York)

Conger ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Benjamin Conger (1887–1953), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Arthur L. Conger (1872–1951), US-amerikanischer Theosoph
 Edwin H. Conger (1843–1907), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Harmon S. Conger (1816–1882), US-amerikanischer Politiker
 Jack Conger (* 1994), US-amerikanischer Schwimmer
 James L. Conger (1805–1876), US-amerikanischer Politiker
 James Willis Conger (1917–1978), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Matthew Conger (* 1978), neuseeländischer Fußballschiedsrichter
 Omar D. Conger (1818–1898), US-amerikanischer Politiker
 Richard R. Conger (1921–2003), US-amerikanischer Fotograf
 Wilson Seymour Conger (1804–1864), kanadischer Politiker